

Astronomia 
 10392 Brace – asteroide della fascia principale

Chimica 
 Brace – residuo di combustione di legno, carbone o di altri combustibili fossili

Persone 
 Cadence Brace – tennista canadese
 DeWitt Bristol Brace – fisico statunitense

Altro 
 Brace height – arco, arma da lancio o attrezzo sportivo
 Brace matching – strumento di syntax highlighting di alcuni editor di testo

Pagine correlate 
 Brace for Impact